Die Saison 1980/81 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 12. in ihrer Geschichte. Insgesamt 28 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die jeweiligen Sieger ihrer Staffel spielten nach 26 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1981. Dies schaffte der OSC Dortmund im Finale gegen den TB Wülfrath.

Außerdem diente diese Saison der Qualifikation zur neugeschaffenen 2. Bundesliga.

Der TV 05 Mülheim schloss sich mit dem TV Kärlich zur HSG Mülheim-Kärlich zusammen.

In die Oberligen mussten mit der TS St. Tönis (Niederrhein), dem TuS Thomasberg (Mittelrhein) und dem TV Güls (Rheinland-Pfalz) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Finale 
OSC Dortmund - TB Wülfrath

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 1. Bundesliga:

OSC Dortmund

Vizemeister + Qualifikation zur neuen 2. Bundesliga:

TB Wülfrath

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TBV Lemgo
 LTV Wuppertal
 TV Vallendar
 VfL Gummersbach 2

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1980/81
Handballsaison 1980/81